TAF1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 872 амінокислот, а молекулярна маса — 212 677.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ, ацилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, транскрипція, регуляція транскрипції, клітинний цикл, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, ДНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Протеїнкінази
Транскрипційні фактори